Премия «Эдгар» (), названная в честь американского писателя Эдгара По, вручается ежегодно Ассоциацией детективных писателей США. Первое вручение прошло в 1954 году.

Номинации 
 Лучший роман
 Лучший первый роман американского писателя
 Лучшая книга в мягкой обложке
 Лучшая биография
 Лучший детектив
 Лучший короткий рассказ
 Лучший молодёжный рассказ
 Лучший подростковый рассказ
 Лучший эпизод телесериала
 Премия имени Роберта Л. Фиша
 Премия имени Эллери Куина
 Премия имени Мэри Хиггинс Кларк
 Raven Award
 Grand Master
 Лучший кинофильм (до 2010)
 Лучшая пьеса (не каждый год)
 Лучший зарубежный фильм (до 1966)

Лауреаты

Лучший роман

Лучший первый роман американского писателя

Лучшая книга в мягкой обложке

Лучший эпизод телесериала

Лучший кинофильм 
С 2010 года до настоящего времени премия в этой номинации не присуждалась. Награждались авторы сценария.

Лучший зарубежный фильм

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии .
 Сайт ассоциации «Детективные писатели Америки» .

Литературные премии США
Эдгар Аллан По
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту
Награды, появившиеся в 1954 году
Эдгара Аллана По
Детективная литература